Jméno Landsberg může znamenat:

 Místní jméno
 Landsberg am Lech v Bavorsku
 Landsberg, město v německé spolkové zemi Sasko-Anhaltsko
 Landsberg an der Warthe – německý název města Velkopolský Hořov (Gorzów Wielkopolski) v Polsku

 Osobní jméno
 Paul Ludwig Landsberg, německý filosof

Externí odkazy